Feldhahn ist der Nachname folgender Personen:

 Georg Feldhahn (1941–1961), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Nicolas Feldhahn (* 1986), deutscher Fußballspieler